KFV steht für:
 Karlsruher FV, Fußballverein
 Kärntner Fußballverband
 Kreisfeuerwehrverband

KfV steht für:
 Kuratorium für Verkehrssicherheit, österreichische Organisation für Unfallverhütung

kfv steht für:
 Kurmukar (ISO-639-3-Code), östliche indoarische Sprache in Indien

KFV